Supergirl es un personaje de superheroínas de DC Comics.

Supergirl o Super Girl también pueden referirse a:

Personajes y series de DC Comics 
 Supergirl (Kara Zor-El), prima de Superman y sobreviviente de Krypton.
 Supergirl (Matrix), una cambiaformas de otra dimensión.
 Supergirl (Linda Danvers), un ángel nacido en la Tierra.
 Supergirl (Cir-El), la hija de Superman de una línea de tiempo alternativa.
 Otras versiones alternativas de Supergirl en el multiverso de DC Comics.
 Supergirl (historieta), una serie que presenta varios personajes llamados "Supergirl".
 Supergirl: Wings, un one-shot de DC Comics Elseworld lanzado en 2001.
 Supergirl: aventuras cósmicas en octavo grado, una serie con Lena Thorul, la hermana de trece años de Lex Luthor, que asiste al mismo internado que Kara Zor-El.

Cine y televisión

Película 
 Supergirl (película de 1984), una película de 1984 basada en el personaje Kara Zor-El.
 Supergirl (película de 1973), una película filipina de 1973.
 Supergirl - Das Mädchen von den Sternen, una película alemana de 1971.
 ¡Super Chicas!, una película documental china de 2007 de Jian Yi.

Televisión 
Supergirl (serie de televisión), una serie de televisión estadounidense de género dramático de 2015, basada en la historia de la superheroína del mismo nombre de DC Comics.
Super Girl (serie de televisión), un concurso de canto chino de 2004.
The Super Girl, un drama policial japonés de 1979.

Música

Canciones 
Supergirl (canción de Hilary Duff), una canción del álbum Most Wanted de Hilary Duff, lanzada en el 2006.
Supergirl (canción de Hannah Montana), una canción pop de la cantante y actriz Miley Cyrus, actuando como Hannah Montana, lanzada en el 2009.

Véase también 
 Power Girl (Kara Zor-L), un personaje estrechamente relacionado con Supergirl.
 Laurel Gand, un personaje creado como un reemplazo para Supergirl.
 Superwoman, el nombre de varios personajes ficticios de DC Comics, la mayoría de los cuales son aproximadamente similares a Supergirl.
 Superboy (desambiguación)